Пюрвя Мучкаевич Эрдниев (15 октября 1921, урочище Хуцин-Толга, Малодербетовский улус, Калмыцкая автономная область — 16 апреля 2019) — педагог, математик-методист, академик Российской академии образования (1989), заслуженный деятель науки РСФСР, почётный гражданин Республики Калмыкия. Герой Калмыкии (2014).

Доктор педагогических наук, профессор, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
В 1938 году окончил сельскую школу в Малых Дербетах.
В 1939—1940 годах учился в Астраханском педагогическом училище. Учёбу совмещал с работой учителя неполной средней школы. В 1940 году призван в ряды Красной Армии. Рядовым, сержантом, младшим лейтенантом прошёл всю войну. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, медалями.

После демобилизации в 1945 году поступил на физико-математический факультет Барнаульского педагогического института, окончив который в 1949 году стал работать заведующим учебной частью Нечунаевской семилетней школы Алтайского края. В 1957 году окончил аспирантуру Академии педагогических наук СССР, по окончании которой работал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом Ставропольского педагогического института. С 1964 года по 2019 г. заведовал кафедрой алгебры, геометрии и методики математики в Калмыцком университете.

В 50—70-х гг. XX столетия на материале школьной математики разработал систему укрупнения дидактических единиц (УДЕ).

В 1972 году защитил диссертацию доктора педагогических наук по методике преподавания математики. В 1989 году был избран академиком Российской академии образования.

В 1989 году выиграл грант Президиума Академии педагогических наук СССР, по которому разработал и издал альтернативные учебники математики для учеников 1—8 классов российской средней школы.

В 1998 году удостоен премии Президента Российской Федерации в области образования за разработку «Новаторской и высокоэффективной технологии математического образования укрупнением дидактических единиц (УДЕ)». Её принципы изложены коллективом авторов (совместно с Б. Эрдниевым и О. Эрдниевым) в методических руководствах для учителей начальной школы и учителей математики. В 1999 году П. М. Эрдниев выиграл конкурс по международному внедрению этой передовой технологии.

Профессор П. М. Эрдниев является автором многочисленных публикаций, а также целого ряда монографий и учебных пособий, в том числе: «Укрупнение дидактических единиц как технология обучения» (М.: Просвещение, 1992), «Укрупнённые дидактические единицы на уроках математики 3—4 класса» (М.: Просвещение, 1995), «Обучение математике в начальных классах» (М.: Столетие, 1996) и другие.

Семья 
 Супруга — Бадмаева Буля Будмаевна (1924 г. рожд.).
 Дети:
 Эрдниев Батыр (1946 г. рожд.), доктор педагогических наук;
 Басхаева Мацака (1948 г. рожд.);
 Будашова Лидия (1950 г. рожд.);
 Эрдниев Очир (1959 г. рожд.), кандидат философских наук.

В 2005 году семья Эрдниевых стала лауреатом премии «Семья России» в номинации «Династия».

Награды и премии 
 Орден Отечественной войны 1-й степени
 Орден Отечественной войны 2-й степени
 Орден «Знак Почёта»
 Лауреат премии Президента Российской Федерации в области образования (1998)
 Заслуженный деятель науки РСФСР
 Заслуженный деятель науки Калмыцкой АССР
 Почётный гражданин Республики Калмыкия (1996)
 Звание «Герой Калмыкии» за выдающиеся достижения в области образования и науки, значительный вклад в дело процветания Республики Калмыкия.

Труды 
 Эрдниев П. М. Развитие навыков самоконтроля при обучении математике: учебное пособие / П. М. Эрдниев. — М.: Просвещение, 1957. — 69 с.
 Эрдниев П. М. Метод противопоставления на уроках арифметики в первом классе: пособие для учителей начальных классов. М.: Просвещение, 1966. Всего страниц — 135.
 Эрдниев П. М. Очерки по методике преподавания математики в средней школе: учебное пособие / П. М. Эрдниев. — Элиста: Калмыцкое кн. изд-во, 1968. — 344 с. : ил. — Библиогр.: с. 339.
 Эрдниев П. М. Взаимно обратные действия в арифметике. II—IV классы: (Одновременное изучение противоположных и сходных понятий) / П. М. Эрдниев. — М.: Просвещение, 1969. — 335 с.
 Эрдниев П. М. Аналогия в математике. — М., 1970.
 Эрдниев П. М. Методика упражнений по математике: учебное пособие / П. М. Эрдниев. — 2-е изд., испр. и перераб. — М.: Просвещение, 1970. — 319 с. : ил. — Библиогр.: с. 314.
 Эрдниев П. М., Эрдниев Б. П. Укрепление дидактических единиц в обучении математике: книга для учителя / П. М. Эрдниев, Б. П. Эрдниев. — М.: Просвещение, 1986. — 255 с.: ил. — Библиогр.: с. 253.
 Эрдниев П. М. Укрупнение дидактических единиц как технология обучения, ч. 1. — М.: Просвещение, 1992.
 Эрдниев П. М. Математика: учеб. для 5-6-х кл. сред. шк. / П. М. Эрдниев. — М.: Просвещение, 1993. — 383 с. : ил. — ISBN 5-09-004178-4
 Эрдниев П. М. Укрупнённые дидактические единицы на уроках математики 3—4 класса. — М.: Просвещение, 1995 г.
 Эрдниев П. М. Обучение математике в начальных классах. — М.: Столетие, 1996.

Примечания

Ссылки 
 Профессору Пюрве Эрдниеву присвоено звание Героя Калмыкии 
 Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год/ 2016 Җилин ончта өдрмүдин лит, М-во культуры и туризма РК, Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана; сост. В. В. Сангаджиева; ред. О. Е. Аргунова; отв. за изд. Н. Б. Уластаева. — Элиста, 2015, стр. 24 — 25

Математики России
Преподаватели Калмыцкого государственного университета
Авторы школьных учебников
Почётные граждане Республики Калмыкия
Герои Калмыкии
Педагоги СССР
Педагоги России
Преподаватели Ставропольского государственного университета
Академики АПН СССР
Выпускники Алтайского государственного педагогического университета
Заслуженные деятели науки Калмыцкой АССР